Lara Cody, né le  à Los Angeles en Californie, est une actrice américaine. Elle est connue pour avoir doublé Rose, la petite amie de Raiden dans les jeux vidéo Metal Gear Solid 2 et  (version US et européenne).

Lien externe 

Actrice américaine de doublage
Actrice de jeu vidéo
Naissance en septembre 1957
Naissance à Los Angeles